Hugo Ernesto Pérez (ur. 1963) – amerykański piłkarz, reprezentant kraju
 Hugo Leonardo Pérez, ps. „Perico” (ur. 1968) – argentyński piłkarz, reprezentant kraju